Macute (Bośnia i Hercegowina)
 Macute (Chorwacja)